The Dominion Northern Ontario Mens Provincial Championships 2011, turniej wyłaniający mistrzów Northern Ontario mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 6-13 lutego 2011 w Thunder Bay, na lodowisku Fort William Curling Club. Zwycięzca wystąpi na Tim Hortons Brier 2011.

W zawodach brało udział 12 drużyn grających Round Robin. Tytuł mistrzowski obronił Brad Jacobs.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
13 lutego 2011; 13:30

Półfinał 
13 lutego 2011; 9:00

1-2 
12 lutego 2011; 14:30

3-4 
12 lutego 2011; 19:30

Tie-breaker 
12 lutego 2011; 9:30

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 11.

Sesja 12.

Sesja 13.

Sesja 14.

Sesja 15.

Sesja 16.

Sesja 17.

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
  
 Wyniki na playdowns.com 

2011 w curlingu
2011
2011 w Kanadzie